El Partido Republicano Radical Autonomista va ésser la denominació emprada ocasionalment per les organitzacions del Partido Republicano Radical a la província de Girona des de 1930 i durant l'etapa republicana, en un gest d'adaptació formal al nou clima sociopolític català.

El seu òrgan de premsa fou el setmanari Aurora (1930-1934), editat a Blanes.

Referències 

Partits polítics catalans desapareguts